Борис Хохлов:
 Хохлов, Борис Алексеевич (1918—2001) — директор Харьковского авиационного завода, делегат XXIV съезда КПСС, лауреат Государственной премии СССР.
 Хохлов, Борис Иванович (1932—2000) — артист балета, педагог.